В парному жіночому розряді тенісного турніру Відкритий чемпіонат Японії з тенісу 2004, що проходив у рамках Туру WTA 2004, Асагое Сінобу і Катарина Среботнік виграли титул, у фіналі перемігши пару Дженніфер Гопкінс і Машона Вашінгтон 6-1, 6-4.

Сіяні пари 

 Асагое Сінобу /  Катарина Среботнік (чемпіонки)
 Мілагрос Секера /  Абігейл Спірс (1-ше коло)

Відсутня
 Бріанн Стюарт /  Саманта Стосур (півфінал)
 Дженніфер Гопкінс /  Машона Вашінгтон (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Відкритий чемпіонат Японії з тенісу